Okręty US Navy o nazwie USS "Bergall" pochodzącej od tautogi niebieskiej (ryby z rodziny wargaczowatych):
 Pierwszy "Bergall" (SS-320) był okrętem podwodnym typu Balao, który brał udział w działaniach II wojny światowej. Sprzedany Turcji.
 Drugi "Bergall" (SSN-667) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który brał udział w działaniach zimnej wojny.

Bergall